Niemcy:
 Schwielowsee – jezioro w kraju związkowym Brandenburgia
 Schwielowsee – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

Inne:
 Schwielowsee - statek